Heggie est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1927-1977), joueur de foobtall écossais
 (1862-1925), joueur de foobtall écossais
 (né en 1947), mathématicien et astronome écossais
 (1870-1953), homme politique canadien en Colombie-Britannique
Jake Heggie (né en 1961), compositeur américain
O. P. Heggie (1877-1936), acteur de film et théâtre australien
Robert Andrew Heggie (1915-2000), homme politique canadien en Saskatchewan
, musicien écossais

Homonymie de patronyme